Фитофтора () —-(uhb,) род грибоподобных протистов из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae). Были описаны около 100 видов, хотя по оценкам существует 100—500 ещё не открытых.

Виды
По данным NCB.

Phytophthora acerina 
Phytophthora agathidicida
Phytophthora alni 
Phytophthora × alni 
Phytophthora alticola 
Phytophthora amaranthi 
Phytophthora amnicola 
Phytophthora amnicola × moyootj
Phytophthora andina 
Phytophthora aquimorbida 
Phytophthora arecae 
Phytophthora arenaria 
Phytophthora cf. arenaria 
Phytophthora aff. arenaria 
Phytophthora asiatica 
Phytophthora asparagi 
Phytophthora aff. asparagi 
Phytophthora attenuata 
Phytophthora austrocedrae 
Phytophthora balyanboodja 
Phytophthora batemanensis 
Phytophthora bilorbang
Phytophthora bisheria 
Phytophthora bishii 
Phytophthora boehmeriae 
Phytophthora boodjera 
Phytophthora borealis 
Phytophthora botryosa
Phytophthora cf. botryosa
Phytophthora aff. botryosa
Phytophthora brassicae 
Phytophthora cactorum 
Phytophthora cactorum var. applanata 
Phytophthora cactorum × hedraiandra 
Phytophthora cajani 
Phytophthora cambivora 
Phytophthora capensis 
Phytophthora capsici 
Phytophthora aff. capsici 
Phytophthora captiosa 
Phytophthora castaneae
Phytophthora castanetorum 
Phytophthora chlamydospora 
Phytophthora chrysanthemi 
Phytophthora cichorii 
Phytophthora aff. cichorii 
Phytophthora cinnamomi 
Phytophthora cinnamomi var. cinnamomi 
Phytophthora cinnamomi var. parvispora 
Phytophthora cinnamomi var. robiniae 
Phytophthora citricola 
Phytophthora aff. citricola 
Phytophthora citrophthora 
Phytophthora citrophthora var. clementina 
Phytophthora aff. citrophthora 
Phytophthora clandestina 
Phytophthora cocois 
Phytophthora colocasiae 
Phytophthora condilina 
Phytophthora constricta 
Phytophthora cooljarloo 
Phytophthora crassamura 
Phytophthora cryptogea 
Phytophthora aff. cryptogea 
Phytophthora cuyabensis 
Phytophthora cyperi 
Phytophthora dauci 
Phytophthora aff. dauci 
Phytophthora drechsleri
Phytophthora drechsleri var. cajani 
Phytophthora elongata 
Phytophthora cf. elongata 
Phytophthora erythroseptica
Phytophthora erythroseptica var. pisi 
Phytophthora aff. erythroseptica
Phytophthora estuarina 
Phytophthora europaea
Phytophthora fallax 
Phytophthora flexuosa 
Phytophthora fluvialis 
Phytophthora fluvialis × moyootj 
Phytophthora foliorum 
Phytophthora formosa 
Phytophthora formosana 
Phytophthora fragariae
Phytophthora fragariaefolia 
Phytophthora frigida 
Phytophthora gallica 
Phytophthora gemini 
Phytophthora gibbosa 
Phytophthora glovera 
Phytophthora gonapodyides 
Phytophthora gondwanensis 
Phytophthora gregata 
Phytophthora cf. gregata 
Phytophthora hedraiandra 
Phytophthora aff. hedraiandra
Phytophthora × heterohybrida 
Phytophthora heveae 
Phytophthora hibernalis 
Phytophthora himalayensis
Phytophthora himalsilva
Phytophthora aff. himalsilva 
Phytophthora humicola 
Phytophthora aff. humicola 
Phytophthora hydrogena 
Phytophthora hydropathica 
Phytophthora idaei 
Phytophthora ilicis
Phytophthora × incrassata 
Phytophthora infestans 
Phytophthora aff. infestans 
Phytophthora inflata 
Phytophthora insolita
Phytophthora cf. insolita 
Phytophthora intercalaris
Phytophthora intricata 
Phytophthora inundata 
Phytophthora ipomoeae 
Phytophthora iranica 
Phytophthora irrigata 
Phytophthora katsurae 
Phytophthora kelmania 
Phytophthora kernoviae 
Phytophthora kwongonina 
Phytophthora lactucae 
Phytophthora lacustris 
Phytophthora lacustris × riparia 
Phytophthora lateralis 
Phytophthora lilii 
Phytophthora litchii 
Phytophthora litoralis 
Phytophthora litoralis × moyootj
Phytophthora macilentosa
Phytophthora macrochlamydospora 
Phytophthora meadii
Phytophthora aff. meadii 
Phytophthora medicaginis 
Phytophthora medicaginis × cryptogea 
Phytophthora megakarya 
Phytophthora megasperma 
Phytophthora melonis 
Phytophthora mengei 
Phytophthora mexicana 
Phytophthora cf. mexicana
Phytophthora mirabilis 
Phytophthora mississippiae 
Phytophthora morindae 
Phytophthora moyootj 
Phytophthora moyootj × fluvialis 
Phytophthora moyootj × litoralis 
Phytophthora moyootj × thermophila 
Phytophthora × multiformis 
Phytophthora multivesiculata
Phytophthora multivora 
Phytophthora nagaii 
Phytophthora nemorosa 
Phytophthora nicotianae 
Phytophthora nicotianae var. parasitica 
Phytophthora nicotianae × cactorum 
Phytophthora niederhauserii 
Phytophthora cf. niederhauserii
Phytophthora obscura 
Phytophthora occultans
Phytophthora oleae 
Phytophthora ornamentata 
Phytophthora pachypleura
Phytophthora palmivora 
Phytophthora palmivora var. palmivora 
Phytophthora parasitica 
Phytophthora parasitica var. nicotianae 
Phytophthora parasitica var. piperina
Phytophthora parsiana 
Phytophthora aff. parsiana
Phytophthora parvispora 
Phytophthora × pelgrandis
Phytophthora phaseoli
Phytophthora pini 
Phytophthora pinifolia 
Phytophthora pisi 
Phytophthora pistaciae 
Phytophthora plurivora 
Phytophthora pluvialis
Phytophthora polonica
Phytophthora porri 
Phytophthora primulae 
Phytophthora aff. primulae
Phytophthora pseudocryptogea 
Phytophthora pseudolactucae 
Phytophthora pseudorosacearum 
Phytophthora pseudosyringae 
Phytophthora pseudotsugae 
Phytophthora aff. pseudotsugae 
Phytophthora psychrophila
Phytophthora quercetorum 
Phytophthora quercina 
Phytophthora quininea 
Phytophthora ramorum 
Phytophthora rhizophorae 
Phytophthora richardiae
Phytophthora riparia 
Phytophthora rosacearum 
Phytophthora aff. rosacearum 
Phytophthora rubi 
Phytophthora sansomea 
Phytophthora sansomeana
Phytophthora aff. sansomeana 
Phytophthora × serendipita 
Phytophthora sinensis 
Phytophthora siskiyouensis
Phytophthora sojae 
Phytophthora stricta 
Phytophthora sulawesiensis 
Phytophthora syringae
Phytophthora tabaci 
Phytophthora tentaculata 
Phytophthora terminalis 
Phytophthora thermophila 
Phytophthora thermophila × amnicola 
Phytophthora thermophila × moyootj 
Phytophthora trifolii 
Phytophthora tropicalis 
Phytophthora cf. tropicalis 
Phytophthora tubulina 
Phytophthora tyrrhenica 
Phytophthora uliginosa 
Phytophthora undulata 
Phytophthora uniformis 
Phytophthora vignae 
Phytophthora vignae f. sp. adzukicola 
Phytophthora virginiana 
Phytophthora vulcanica

Примечания

Литература 
 

Оомицеты
Роды протистов
Болезни растений